

Sigle
 B Cell Receptor – Recettore delle cellule B
 Blinding Corporate Rules

Codici 
 BCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boca Do Acre (Brasile)
 bcr – codice ISO 639-3 della lingua babine